Хоккейные игры Kajotbet 2013 прошли с 25 апреля по 28 апреля 2013 года.

Турнир стал частью хоккейного Евротура и прошёл в чешском городе Брно. Победителем турнира стала сборная Швеции.

Выставочный матч Швеция — Россия был сыгран в Швеции в Йёнчёпинге.

Таблица 

М — сыграно матчей, В — выигрыш, ВО — выигрыш в овертайме или по буллитам, ПО — проигрыш в овертайме или по буллитам, П — проигрыш, Ш — разница шайб, О — очки Красным — по буллитам.

Матчи 
Часовой пояс: Кайот Арена, Брно (UTC+2); Стадион Киннарпс Арена, Йёнчёпинг (UTC+2)

Статистика

Лучшие игроки 
 Вратарь:  Василий Кошечкин
 Защитник:  Стеффан Кронвалль
 Нападающий:  Кирилл Петров

Победитель Хоккейных игр Kajotbet 2013

Примечания

Ссылки 
 Раздел игр Кайотбет на сайте федерации хоккея Чехии

2013
2013 год в хоккее
Спорт в Чехии в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Брно
Апрель 2013 года